Бургон — село, Урджарський район, Абайська область, Казахстан
 Бургон — муніципалітет, регіон Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн, Франція